Добровольське — село, Аккайинський район, Північноказахстанська область, Казахстан
 Добровольське — село, Новоорський район, Оренбурзька область, Росія